Хамидулин, Артур:
 Хамидуллин, Артур Фанурович (род. 1989) — российский спортсмен, соревнований среди инвалидов по слуху.
 Хамидулин, Артур Искандерович (род. 1977) — российский спортсмен (прыжки на лыжах с трамплина).